Айо́ва () — англоязычное имя собственное и топоним:

 Айова — штат на Среднем Западе США.
 Айова — окружной центр округа Джонсон в штате Айова, США.
 Айова — река в штате Айова, США.
 Айова — одно из юго-западных сиуязычных индейских племён, входящих в группу «чивере».
 Айова — индейская резервация в Небраске и Канзасе, США.
 «Айова» — наименование американского линейного корабля, заложенного в 1940 году.
 «Айова» — серия линейных кораблей ВМС США времен Второй мировой войны.

См. также 
 Айова Стэйт Сайклонс — баскетбольная команда, представляющая университет штата Айова.
 Айова Уайлд — профессиональный хоккейный клуб, выступавший в Американской хоккейной лиге.
 Айова Чопс — профессиональный хоккейный клуб, выступавший в Американской хоккейной лиге.
 Айова Энерджи — американский профессиональный баскетбольный клуб.

 Iowa